Lindenlaub ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lindenlaub (* 1949), deutscher Politiker (DSU) und ehemaliger Abgeordneter der Volkskammer der DDR
 Johannes Lindenlaub († 1529), Abt der Zisterzienserstifte Neukloster und Rein
 Karl Walter Lindenlaub (* 1957), deutscher Kameramann
 Uwe Lindenlaub (* 1966), deutscher Tischtennisspieler
Lindenlaub steht für
 Haus Lindenlaub, Baden-Württemberg